Osoby o tym nazwisku:
 Nikita Kriukow – rosyjski biegacz narciarski, olimpijczyk
 Nikołaj Kriukow – radziecki kompozytor filmowy
 Władimir Kriukow - radziecki wojskowy

 Władimir Kriukow – radziecki wioślarz